Fussi oder Fußi ist der Familienname folgender Personen:

 Margit Fussi (* um 1940), österreichische Organistin und Pianistin
 Rudolf Fußi (* 1978), österreichischer PR-Berater, Moderator, Unternehmer, politischer Aktivist und Kabarettist